Alenka Dekleva je osebno ime več znanih Slovencev:

 Alenka Dekleva (1939 -), pianistka
 Alenka Dekleva, (1929 -), zdravnica anatomka